Брантман (Брайтман) — єврейське прізвище, яке утворене від німецьких слів  — «широкий, великий» та  — «людина», «чоловік».

Походження 

Прізвище Браентман (Брайтман) належить до поширеного типу єврейських прізвищ, провідних початок від особистого прізвиська.

З давніх-давен прізвисько дозволяло виділити індивіда із товариства людей, так як вказувало на будь-яку ознаку конкретної людини. Подібні іменування характерні для багатьох народів, в тому числі і для євреїв. Однак в єврейській ономастики існує і ряд специфічних, властивих виключно євреям прізвиськ, які ставали основою особливих єврейських іменувань: прізвищ-абревіатур і штучних прізвищ. Прізвища-абревіатури складалися в результаті скороченого прочитання якоїсь фрази, написаної на одній з єврейських мов, найчастіше на івриті. Уже в ранньому середньовіччі абревіатури широко використовувалися в єврейському середовищі для ідентифікації видних рабинів. При згадці свого імені в документах рабин міг зробити до нього приписку, наприклад, Рок, скоротивши тим самим івритське словосполучення «рош кегілла» — «глава громади». Згодом таке скорочене іменування ставало спадковим, закріплюючись за нащадками людини.

Інший тип єврейських прізвищ — штучні прізвища, що виникли в XVIII—XIX століттях у зв'язку з виданням указів про обов'язкове присвоєння прізвищ євреям, які проживали на території Німецької, Австрійської та Російської імперій. В основу подібних прізвищ лягали слова, довільно вибрані самими євреями або чиновниками-реєстраторами. Через це штучні прізвища часто мають химерне значення і, на відміну від традиційних прізвиськ, як правило, не вказують на характерні риси пращурів.

Прізвище Брантман утворено від аналогічного прізвиська. У свою чергу, прізвисько Брантман має складну структуру і складається з двох частин. Перша з них сходить до німецького слова  — «широкий, великий». Другий компонент прізвиська - від іменника , перекладається з німецької як «людина», «чоловік». Можливо, що засновник роду Брантманів був міцної статури або відрізнявся повнотою, за що і отримав своє прізвисько.

Прізвище Брантман є поширеним і зустрічається в різних історичних документах. Так, в Базі даних «Польські переселенці в Архангельській області» згадується єврей Абрам Аронович Брантман, що народився в 1913 році у Варшаві
.

Відомі носії 

 Брантман Олександр Мойсейович (1905—1983) — радянський кінооператор.
 Забу Брайтман ( 1959 р.) — французька актриса, кінорежисер і сценарист.
 Сара Брайтман ( 1960 р.) — британська співачка (сопрано) і актриса, виконавиця популярної музики

Примітки